Zhang Dongqing (1971. április 15.–) kínai nemzetközi  női labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
Nemzeti labdarúgó-szövetségének megfelelő játékvezető bizottsága minősítése alapján lett az 1. Liga játékvezetője. A küldési gyakorlat szerint rendszeres 4. bírói szolgálatot is végzett. Az I. Liga játékvezetőjeként 2014-ben vonult vissza.

Nemzetközi játékvezetés 
A Kínai labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2003-tól tartja nyilván női bírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és Európa-liga klubmérkőzést vezetett, vagy működő társának 4. bíróként segített. 2015-ben már nem szerepelt a FIFA JB nyilvántartásában.

Női labdarúgó-világbajnokság
A világbajnoki döntőkhöz vezető úton az Egyesült Államok rendezte a 4., a 2003-as női labdarúgó-világbajnokságot,  a FIFA JB játékvezetőként alkalmazta. 
Selejtező mérkőzéseket az AFC  zónában vezetett. Világbajnokságon vezetett mérkőzéseinek száma:3.

Világbajnoki mérkőzés

Olimpiai játékok

2008. évi nyári olimpiai játékok
A 2008. évi nyári olimpiai játékok labdarúgó tornáján egy csereprogram keretében az Óceániai Labdarúgó-szövetség (OFC) JB meghívására vezethetett mérkőzést.

Női labdarúgótorna a 2008. évi nyári olimpiai játékokon

Selejtező mérkőzés

Négy nemzet tornája
Kína rendezte a 3., a 2003-as négy nemzet, valamint a 4., a 2004-es négy nemzet, női meghívásos labdarúgótornát.

2003-as négy nemzet tornája

2004-es négy nemzet tornája

Források 

Kínai labdarúgó-játékvezetők
1971-ben született személyek
Élő személyek